Het gewichtheffen in de klasse tot 75 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 12 augustus. Regerend olympisch kampioene was Svetlana Podobedova uit Kazachstan. Zij kwam tijdens deze Spelen niet in actie, daar zij in juni 2016 werd beschuldigd van dopinggebruik, net als de winnaars van het zilver en het brons in deze gewichtsklasse in 2012. De totale score die een gewichtheffer behaalde was de som van haar beste resultaten in het trekken en het voorslaan en uitstoten, met de mogelijkheid tot drie pogingen in elk onderdeel. In deze klasse deden vijftien atletes mee, afkomstig uit vijftien verschillende landen.

De Noord-Koreaanse Rim Jong-sim won het goud met een totaalscore van 274 kilogram. Het was het eerste goud voor Noord-Korea op de Spelen van 2016.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit de wereldrecords en de olympische records.

Uitslag 

Vrouwen 75